Antonio Lopez detto Totò Lopez (1952-) – calciatore italiano
 Antonio Lopez (1943-1987) – illustratore di moda statunitense di origine portoricana
 Antonio López Aguado – architetto neoclassico spagnolo
 Antonio López Álvarez – calciatore spagnolo
 Antonio López Campillo (1980) – scienziato e intellettuale spagnolo
 Antonio Lopez de Ayala Velasco y Cardeñas – generale e politico spagnolo
 Antonio López de Santa Anna – presidente del Messico nel XIX secolo
 Antonio López Ferreiro – scrittore spagnolo
 Antonio López García (1936) – pittore iperrealista e scultore spagnolo
 Antonio López García detto Noni – musicista e compositore spagnolo, vocalist del gruppo indie pop Lori Meyers
 Antonio López Guerrero – calciatore spagnolo
 Antonio López Gutiérrez (1924) – professore e pittore spagnolo
 Antonio López Habas – allenatore di calcio e selezionatore boliviano
 Antonio López Hernández (1879-1950) – architetto spagnolo
 Antonio López Hernández (1935) – artigiano messicano 
 Antonio López Herranz – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Antonio López-Istúriz White – politico spagnolo
 Antonio José López Martínez – calciatore spagnolo
 Antonio López Muñoz – scrittore e politico spagnolo
 Antonio López Nieto – arbitro di calcio spagnolo
 Antonio López Ojeda – calciatore messicano
 Antonio López Ortega – scrittore venezuelano
 Antonio López Sierra – boia spagnolo
 Antonio López Torres – pittore spagnolo, zio di Antonio López García
 Antonio López y López – primo marchese di Comillas
 Carlos Antonio López – governatore del Paraguay
 Francisco Antonio García López (1943-1995) detto Toño Bicicleta – criminale portoricano
 Juan Antonio López – pugile messicano
 Juan Antonio Giménez López, noto come Juan Giménez – fumettista argentino